До последен дъх може да се отнася за:

 До последен дъх - турски сериал от 2005 година
 До последен дъх - филм от 1960 година на Жан-Люк Годар
 До последен дъх - филм от 1962 година
 До последен дъх - филм от 1973 година
 До последен дъх - филм от 1983 година
 До последен дъх - роман на Джон Стайнбек